Chalfant ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Chalfant, Fotograf, Dokumentarfilme und Ehemann von Kathleen Chalfant
 Jefferson David Chalfant (1856–1931), US-amerikanischer Maler
 Kathleen Chalfant, US-amerikanische Schauspielerin und Ehefrau von Henry Chalfant
 Kevin Chalfant, Sänger und Liedermacher
 William Chalfant, US-amerikanischer Roquespieler und Olympiateilnehmer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Chalfant (Kalifornien)
 Chalfant (Pennsylvania)

im NRHP gelistete Objekte:
 Chalfant Church, in Warsaw, Ohio, ID-Nr. 82004416
 Chalfant Petroglyph Site, in Bishop, Kalifornien, ID-Nr. 00001324

Unternehmen:
 Chalfant Gasoline Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller